«Если наступит завтра» () — мини-сериал. Экранизация одноимённого произведения, автор которого Сидни Шелдон.

Заглавие романа является цитатой одной из первых глав повествования, когда Трейси решает отомстить за смерть своей матери:

Сюжет 

Скромная служащая банка Трейси Уитни стоит на пороге счастья и успеха. Она обручена с любимым человеком, который, к тому же, баснословно богат и принадлежит к высшим кругам общества. И вот, из-за страшных и нелепых обстоятельств, всё идёт прахом: Трейси оказывается в тюрьме, «подставленная» мафией и преданная любимым. Но её не так-то просто сломить: всю свою железную волю, острый ум и неотразимое женское обаяние она направляет на то, чтобы отомстить. После неожиданного помилования Трейси, отторгнутая обычной жизнью как побывавшая за решёткой, начинает реализовывать свою месть. Благодаря её хитрому плану вся нью-орлеанская мафия летит со своих тронов пятой точкой кверху… Сама же Трейси, заработав денег ограблением особы, несправедливо нажившей огромное состояние (Трейси при этом срабатывает отнюдь не по-дилетантски), направляется в Великобританию. Однако слухи о ней как талантливой грабительнице доходят и до европейской стороны Атлантики, и почти сразу по приземлении в Лондоне на неё выходит некий Гюнтер Хартог, высококлассный мошенник, уже давно мечтающий подготовить себе замену…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джерри Лондон.
 Операторы: Деннис К. Льюистон и Пол Ломанн.
 Композитор: Ник Бика.

Ссылки 
 Страница фильма «Если наступит завтра» на Facebook

Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Экранизации произведений Сидни Шелдона
Фильмы об аферистах